YHD peut faire référence à :
 yellowhead disease ou maladie de la tête jaune, une maladie affectant les crevettes,